Clara-Zetkin-Straße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Clara-Zetkin-Straße 15 (Demmin)
 Clara-Zetkin-Straße 15 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Löbtau
 Clara-Zetkin-Straße 15 in Halle (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord #Giebichenstein
 Clara-Zetkin-Straße 15 in Ludwigslust, siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust
 Clara-Zetkin-Straße 15 in Lützen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lützen #Meuchen
 Villa Georg Gebler in Radebeul

Siehe auch:
 Clara-Zetkin-Straße